Marco Coceyo Nerva puede referirse a varias personas de la Antigua Roma:
 Marco Coceyo Nerva (cónsul 36 a. C.), cónsul en 36 a.C.
 Marco Coceyo Nerva (cónsul 22), cónsul sufecto en 22, abuelo del emperador Nerva.
 Marco Coceyo Nerva (cónsul 40), cónsul sufecto en 40, padre del emperador Nerva.
 Marco Coceyo Nerva, emperador romano (96-98).